Cattaneo ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Cattaneo (* 1967), italienischer mathematischer Physiker
 Angelico Cattaneo (1769–1847), Schweizer Kapuziner und Lokalhistoriker
 Antonio Barzaghi-Cattaneo (1834–1922), Schweizer Maler
 Bartolomeo Cattaneo (1866–1943), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Carlo Cattaneo (1801–1869), italienischer Patriot
 Carlo Cattaneo (Admiral) (1883–1941), italienischer Vizeadmiral
 Cristoforo Cattaneo (1823–1898), Schweizer Rechtsanwalt und Tessiner Politiker
 Danese Cattaneo (1510–1572), italienischer Bildhauer und Medailleur
 Elena Cattaneo (* 1962), italienische Pharmakologin
 Federico Cattaneo (* 1993), italienischer Leichtathlet

 Frédéric Cattaneo (* 1978), französischer Rollstuhltennisspieler
 Ido Cattaneo (1905–2000), italienisch-schweizerischer Skirennläufer
 Johann Baptist Cattaneo (1745–1831), Schweizer reformierter Pfarrer
 Johann Peter Cattaneo (~ 1630–1675)
 Johnny Cattaneo (* 1981), italienischer Mountainbikefahrer
 Joseph Cattaneo (1888–1975), italienisch-französischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Luca Cattaneo (* 1972), italienischer Skirennläufer und Skicrosser
 Ludovico Cattaneo (1872–1936), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Tursi und von Ascoli Piceno

 Mattia Cattaneo (* 1990), italienischer Radrennfahrer
 Micol Cattaneo (* 1982), italienische Hürdenläuferin
 Niccolò Leonardo Grillo-Cattaneo (1755–1834), italienischer geistlicher Dichter
 Peter Cattaneo (* 1964), britischer Filmregisseur
 Renato Cattaneo (1903–1974), italienischer Fußballspieler und -trainer 
 Rocco Cattaneo (* 1958), Schweizer Radsportler und Präsident der UEC
 Sebastian Cattaneo (1545–1609), italienischer Ordensgeistlicher und Theologe, Bischof von Chiemsee

Siehe auch:
 Cataneo